Jita peut désigner :
 les Jita, une population de Tanzanie ;
 le jita, une langue bantoue ;
 Jita, un village du Népal.